Павел Кочетков:
 Кочетков, Павел Васильевич (1903—1972) — советский военный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы.
 Кочетков, Павел Иванович (1900 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Кочетков, Павел Сергеевич (род. 1986) — российский шоссейный велогонщик.